Pamiętnik Chrumasa (zwana także jako Ekipa Chrumasa) – polski serial animowany stworzony przez Tomasza Karelusa na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Programu dla szkół. Premierę miała 29 czerwca 2017. Ekipa Chrumasa, oprócz odcinków, posiada również słuchowiska.

Fabuła
Serial opowiada o trzech uczniach: Chrumasie, Meee, Ucholu, a później Miau, którzy uczą się w jednej ze szkół. W każdym odcinku bohaterowie wspominają tu o owocach, warzywach i o mleku. Bohaterom towarzyszą ich wychowawczyni Pani Sowa, samotny piosenkarz Strach na wróble i szalony rywal Meee, Lis Fris.

Bohaterowie

Główne
Chrumas – protagonista serialu. Jest małą świnką, noszącą koszulkę na ramiączkach i opaskę na głowie. Jest koleżeński, lubi jeść owoce i warzywa. Lider jego własnej ekipy.
Meee – wzorowa uczennica, pierwsza dziewczyna Chrumasa. Jej ulubionym pożywieniem są gruszki. Jąka się. 
Uchol – najlepszy przyjaciel Chrumasa. To on się zazwyczaj trzyma z Chrumasem. Jest marudą, który lubi jeść słodycze. Pomimo, iż jest królikiem, jest zbyt duży. Jego futro jest koloru miodowego. W jednym odcinku był antybohaterem: podglądał Chrumasa przez internet.
Miau – nowa uczennica w klasie. Uwielbia pić mleko. Mówi z francuskim akcentem. Zakochał się w niej Uchol, ale ich miłość była, niestety, nieudana. Ma pieprzyk na twarzy.

Poboczne
Pani Sowa – wychowawczyni Chrumasa i jego przyjaciół. Ma łagodne podejście do uczniów.
Strach na wróble – występował na początku i na końcu każdego odcinka pierwszego sezonu. Jest samotny, po czym opisuje go strona internetowa serialu. Wygląda inaczej niż wszyscy inni bohaterowie: ma guzikowate oczy i nie jest zwierzęciem.
Lis Fris – kolega Meee, z którą rywalizował o dostanie się do samorządu szkolnego. Jest wzorowany na Frizie, członku jego własnej ekipy.
Raptus – jeden z niewielu uczniów występujących w serialu. Jego cechą charakterystyczną są jego czarne brwi, które ma tylko on.

Obsada

Sezon 1
Reżyseria: Tomasz Karelus 
Wystąpili:
Jarosław Boberek – 
Chrumas
Pani Sowa (odc. 3, 4)
Julia Kamińska – Meee
Mirosław Zbrojewicz – Uchol
Włodzimierz Dembowski – Strach na wróble
Agnieszka Matysiak – 
Mama Uchola (odc. 1)
Mama Chrumasa (odc. 1)
Marchewka (odc. 2)
Jacek Rozenek – Jabłko (odc. 2)
Paweł Bogdanowicz – Pracownik szkoły (odc. 3)

Od sezonu 2
Reżyseria: Łukasz Zdanowski 
Wystąpili:
Tomasz Kozłowicz – Chrumas
Kinga Miśkiewicz – Meee
Janusz German – Uchol
Paulina Komenda – Miau
Jarosław Boberek – Pani Sowa (do odcinka 8)
Joanna Leszczyńska – Pani Sowa (od odcinka 9)
Paweł Bogdanowicz – 
Szef Jeż (odc. 12)
Pilot Panda (odc. 18)
Justyna Gardzińska – Mama Chrumasa (odc. 14)
Maciej Gajewski – Tata Chrumasa (odc. 15)
Sebastian Cybulski – 
Raptus (odc. 16, 19)
Lis Fris (odc. 17)
Maciej Falana – Lis Fris (odc. 18, 22)
Ireneusz Machnicki – 
Juri (odc. 18)
Szef Jeż (odc. 21)
Kelner (odc. 23)
Brygida Turowska – Pani dentystka (odc. 19)
Hanna Chojnacka – Babcia Meee (odc. 20)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne
Ekipa Chrumasa Wiki

Polskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Filmy o świniach